Воловое — название населённых пунктов:

Россия 
 Воловое — деревня в Раменском районе Московской области.
 Воловое — деревня в Городецком районе Нижегородской области.

Украина 
 Воловое — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Воловое — прежнее название посёлка городского типа Межгорье Закарпатской области.